43. Armee war die Bezeichnung folgender Großverbände:

 43. Armee (Rote Armee)
 43. Armee (Japanisches Kaiserreich)